Demons & Wizards – album discografico degli Uriah Heep pubblicato nel 1972
Demons & Wizards – gruppo musicale heavy metal
Demons & Wizards – album discografico del gruppo omonimo pubblicato nel 2000